Куро́ртное — название населённых пунктов:

Россия 
 Курортное — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Курортное — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.

Украина 
 Курортное — село в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
 Курортное (быв. Коммунар) — село в Змиёвском районе Харьковской области.
 Курортное — село в Дергачёвском районе Харьковской области.

Крым 
 Курортное — село в Белогорском районе Крыма.
 Курортное — село в Ленинском районе Крыма.
 Курортное — посёлок городского типа в Городском округе Феодосия Крыма.